НХЛ у сезоні 1919/1920 — 3-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 23 грудня 1919. Закінчився 13 березня 1920. Переможцем Кубка Стенлі став клуб «Оттава Сенаторс» (восьма перемога).

Підсумкова турнірна таблиця

Перший етап

Другий етап

Найкращі бомбардири

Фінал Кубка Стенлі

Посилання 
 Сезон 1919/1920 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 

Сезони НХЛ
1919 у хокеї з шайбою
1920 у хокеї з шайбою
1919 у канадському спорті
1920 у канадському спорті